Niemcy:
 Eilbek – dzielnica Hamburga

Inne:
 Eilbek – typ statków